Ehrensberger ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Ehrensberger († 2013), deutsche Konzertveranstalterin
 Emil Ehrensberger (1858–1940), deutscher Industrieller
 Hieronymus Ehrensberger (1813–1873), deutscher Verwaltungsjurist. 
 Konrad Ehrensberger (1936–2009), deutscher Flottillenadmiral
 Otto Ehrensberger (1887–1968), deutscher Verwaltungsjurist, Ministerialbeamter und Richter

Siehe auch:
 Ehrenberger
 Ehrensperger